Сарай () — община в Северной Македонии. Община является административной единицей-микрорайоном столицы страны — Скопье, расположена на севере Северной Македонии, в Скопском статистически-экономическом регионе, с населением 35 408 жителей.

Площадь территории общины 229,06 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 албанцы — 32 408 (91,5%)
 македонцы — 1 377 (3,9%)
 боснийцы — 1 120 (3,2%)
 остальные — 503 (1,4%)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Северной Македонии